Tempietto di Sant'Emidio alle Grotte – edificio religioso ad Ascoli Piceno
 Tempietto di Sant'Emidio Rosso – edificio religioso ad Ascoli Piceno